Datian bezeichnet:

 Datian (大田县), Kreis der Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian
 Datian (Binhai) (大田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Binhai der chinesischen Stadt Tianjin
 Datian (Dongfang) (大田镇), Großgemeinde der Stadt Dongfang in der chinesischen Provinz Hainan
 Datian (Enping) (大田镇), Großgemeinde der Stadt Enping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Datian (Pingdu) (大田镇), Großgemeinde der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong
 Datian (Renhe) (大田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Renhe in der chinesischen Provinz Sichuan
 Datian (Gan) (大田乡), Gemeinde im Kreis Gan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Datian (Hanyuan) (大田乡), Gemeinde im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Datian (Qinglong) (大田乡), Gemeinde im Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Datian (Taining) (大田乡), Gemeinde im Kreis Taining in der chinesischen Provinz Fujian
 Datian (Wuyi) (大田乡), Gemeinde im Kreis Wuyi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Datian (Jinsha) (大田彝族苗族布依族乡), Nationalitätengemeinde der Yi, Miao und Buyei im Kreis Jinsha in der chinesischen Provinz Guizhou
 Datian (Linhai) (大田街道), Straßenviertel der Stadt Linhai in der chinesischen Provinz Zhejiang